Saarinen ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Saarinen (1913–2004), finnischer kommunistischer Politiker und Gewerkschafter
 Aino-Kaisa Saarinen (* 1979), finnische Skilangläuferin
 Eero Saarinen (1910–1961), finnisch-amerikanischer Architekt
 Eliel Saarinen (1873–1950), finnischer Architekt
 Eric Saarinen (* 1942), US-amerikanischer Kameramann
 Esa Saarinen, finnischer Philosoph
 Janne Saarinen (* 1977), finnischer Fußballspieler
 Jarno Saarinen (1945–1973), finnischer Motorradrennfahrer
 Jesse Saarinen (* 1985), finnischer Eishockeyspieler
 Johanna Saarinen (* 1973), finnische Biathletin
 Mari Saarinen (* 1981), finnische Eishockeyspielerin
 Martin F. Saarinen, amerikanischer Organisationsforscher
 Ossi Saarinen (* 1986), finnischer Eishockeyspiele
 Risto Saarinen (* 1959), finnischer lutherischer Theologe
 Sami Saarinen (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Sami Saarinen (Unihockeyspieler) (* 1989), finnischer Unihockeyspieler
 Simo Saarinen (* 1963), finnischer Eishockeyspieler
 Veli Saarinen (1902–1969), finnischer Skilangläufer